Dit is een lijst van planetoïden 112401-112500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 112401 - || 2002 NN37 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112402 - || 2002 NO37 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112403 - || 2002 NZ37 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112404 - || 2002 NC38 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112405 - || 2002 NS38 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112406 - || 2002 NJ39 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112407 - || 2002 NU39 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112408 - || 2002 NE40 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112409 - || 2002 NN40 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112410 - || 2002 NT40 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112411 - || 2002 NN41 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112412 - || 2002 NH42 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112413 - || 2002 NQ42 || 15 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112414 - || 2002 NV42 || 15 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112415 - || 2002 NW42 || 15 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112416 - || 2002 NB43 || 15 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112417 - || 2002 NJ43 || 15 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112418 - || 2002 NY44 || 12 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112419 - || 2002 NH45 || 13 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112420 - || 2002 NF46 || 13 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112421 - || 2002 NT46 || 13 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112422 - || 2002 NU46 || 13 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112423 - || 2002 NH47 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112424 - || 2002 NU47 || 14 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112425 - || 2002 NX47 || 14 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112426 - || 2002 NO48 || 13 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112427 - || 2002 NC49 || 15 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112428 - || 2002 NP50 || 14 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112429 - || 2002 NC51 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112430 - || 2002 NJ51 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112431 - || 2002 NV52 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112432 - || 2002 ND53 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112433 - || 2002 NC57 || 14 juli 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112434 - || 2002 OD || 16 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112435 - || 2002 OO || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112436 - || 2002 OG1 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112437 - || 2002 OA2 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112438 - || 2002 OJ2 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112439 - || 2002 OB3 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112440 - || 2002 OG3 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112441 - || 2002 OL3 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112442 - || 2002 OM3 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112443 - || 2002 OF4 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112444 - || 2002 OR4 || 16 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112445 - || 2002 OS5 || 20 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112446 - || 2002 OV6 || 20 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112447 - || 2002 OB7 || 20 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112448 - || 2002 OJ7 || 20 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112449 - || 2002 OD8 || 18 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112450 - || 2002 OF8 || 18 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112451 - || 2002 OU8 || 21 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112452 - || 2002 OY8 || 21 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112453 - || 2002 OC9 || 21 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112454 - || 2002 OQ9 || 21 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112455 - || 2002 OQ10 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112456 - || 2002 OR10 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112457 - || 2002 OT10 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112458 - || 2002 OX10 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112459 - || 2002 OG11 || 16 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112460 - || 2002 OW12 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112461 - || 2002 OX12 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112462 - || 2002 OJ13 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112463 - || 2002 OO13 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112464 - || 2002 OQ13 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112465 - || 2002 OR13 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112466 - || 2002 OE14 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112467 - || 2002 OM14 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112468 - || 2002 OF15 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112469 - || 2002 OV17 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112470 - || 2002 OK18 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112471 - || 2002 OU18 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112472 - || 2002 OC19 || 20 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112473 - || 2002 ON19 || 21 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112474 - || 2002 OB21 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112475 - || 2002 OE21 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112476 - || 2002 OG23 || 30 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112477 - || 2002 OU23 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112478 - || 2002 OJ24 || 30 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112479 - || 2002 OE25 || 29 juli 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112480 - || 2002 OF25 || 29 juli 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112481 - || 2002 OZ25 || 30 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112482 - || 2002 OJ26 || 24 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112483) Missjudy || 2002 PA || 1 augustus 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 112484 - || 2002 PB1 || 4 augustus 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 112485 - || 2002 PJ1 || 4 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112486 - || 2002 PT1 || 2 augustus 2002 || El Centro || El Centro
|-
| 112487 - || 2002 PO2 || 3 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112488 - || 2002 PY2 || 3 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112489 - || 2002 PG3 || 3 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112490 - || 2002 PB5 || 4 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112491 - || 2002 PH5 || 4 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112492) Annacipriani || 2002 PA6 || 2 augustus 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 112493 - || 2002 PR6 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112494 - || 2002 PJ8 || 5 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112495 - || 2002 PQ10 || 5 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112496 - || 2002 PR10 || 5 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112497 - || 2002 PU10 || 5 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112498 - || 2002 PU11 || 8 augustus 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 112499 - || 2002 PC14 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112500 - || 2002 PP15 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten